Sedinenie kan syfta på:

Bulgarien 

 Sedinenie (ort), Plovdiv, Obsjtina Sedinenie, 
 Sedinenie (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Sungurlare, 
 Sedinenie (distrikt i Bulgarien, Targovisjte), Obsjtina Trgovisjte,